Povl Anker (schip, 1978)
 Povl Hansen Anker (vrijheidsstrijder)
 Povl Anker Bech, schilder
 Povl Anker Skovmand, schrijver